Sironi – cognome italiano
Alberto Sironi – calciatore italiano
Alberto Sironi – regista italiano
Giovanni Sironi – generale italiano
Mario Sironi – pittore italiano
Sironi editore – casa editrice italiana